Braimoh ist der Familienname folgender Personen:

 Dion Mohammed Braimoh (* 1999), deutscher Basketballspieler
 Liasu Braimoh (* 1965), nigerianischer Boxer
 Maria Braimoh (* 1990), nigerianische Badmintonspielerin
 Suleiman Braimoh (* 1989), nigerianisch-US-amerikanischer Basketballspieler